Georg Solti – dyrygent węgierski
 (6974) Solti – planetoida